GV steht für:

 Aero Flight, Fluggesellschaft nach dem IATA-Code 
 Chemin de fer Genève–Versoix, eine ehemalige Bahngesellschaft in der Schweiz
 Deutscher Genossenschaftsverband
 Gutleutviertel, ein Stadtteil in Frankfurt
 Gärverzögerung, siehe Gärunterbrechung
 Gebäudeversicherung
 Gebäudeverteiler (für Leitungsnetze)
 Gebirgsverein
 Geheimhaltungsvertrag
 Gemeindeverband
 Gemeinsame Verfügung
 Gemeinschaftsverpflegung
 General Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen GV
 Generalversammlung, ein Organ von privaten wie öffentlich-rechtlichen Vereinigungen
 Generalvertrag
 Generalvertreter, Generalvertretung
 Generalvikar, den Stellvertreter eines residierenden Bischofs bei der Leitung seiner Diözese in den katholischen Kirchen
 Geologische Vereinigung
 Gerichtsvollzieher
 German Version eines Kinofilms, siehe Synchronfassung
 Gesamtverband
 Gesamtverzeichnis
 Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums
 Gesangverein
 Geschäftsführender Vorstand
 Geschlechterverhältnis
 Geschlechtsverkehr, sexueller Kontakt
 Geselligkeitsverein
 Gesellschafterversammlung
 Gesetzlicher Vertreter
 Gewinn- und Verlustrechnung (eigentlich G&V)
 Gewinnvortrag
 Gianni Versace
 Gigavolt, also 1 Milliarde Volt
 Großvater
 Großverbraucher
 Großverpflegung
 Großvieheinheit, eine Umrechnungseinheit in der landwirtschaftlichen Tierhaltung, bezogen auf 500 kg Lebendgewicht
 Grüner Veltliner, eine österreichische Rebsorte
 Gruppenvertrag
 Güterverkehr
 Gymnasialverbindung
 Gymnasialverein
 Kap Verde, nach dem ICAO-Code
 Nervenkampfstoff GV
 GV (Unternehmen)
 Traunseebahn (Lokalbahn Gmunden-Vorchdorf) in Österreich
 G&V Line, kroatische Reederei
 G&V Line Iadera, kroatische Reederei

GV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Rhein-Kreis Neuss (für Grevenbroich)
 Großbritannien: Brighton
 Malta: regierungseigene Fahrzeuge
 Mazedonien: Gostivar
 Niederlande: Grenzverkehr (GrensVerkeer), landwirtschaftliche Kraftfahrzeuge, die grenzüberschreitend eingesetzt werden, für die in den Niederlanden aber kein Kennzeichen erforderlich ist

gV oder g.V. steht für:

 gesetzlicher Vertreter

gv steht für:

 gentechnisch verändert
 die auf der Isle of Man gesprochene Sprache Manx (nach ISO 639-1)

Siehe auch

GV